Merriman ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Merriman († 1805), irischer Barde und Fiddler, Bauer und Heckenschullehrer
 Dwight Merriman (* 1968), US-amerikanischer Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Frederick Merriman (1873–1940), britischer Tauzieher 
 Gregory Merriman (* 1988), australischer Eiskunstläufer 
 Huw Merriman (* 1973), britischer Politiker

 King Merriman († 1904), Elder des Aborigine-Stamms der Djirringanj, siehe Umbarra
 Mansfield Merriman (1848–1925), US-amerikanischer Bauingenieur
 Ryan Merriman (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawne Merriman (* 1984), American-Football-Spieler
 Truman A. Merriman (1839–1892), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Merriman (Michigan)
 Merriman (Montana)
 Merriman (Nebraska)